Wakarusa, ville de l’Indiana ;
 Wakarusa, ville du Kansas ;
 La rivière Wakarusa ;
 La guerre de Wakarusa, une escarmouche qui a eu lieu dans le territoire du Kansas.